Калитрикс () — род цветковых растений семейства .

Виды 
Согласно данным сайта Королевских ботанических садов Кью род насчитывает около 80 видов:

Примечания 

Миртовые